IFFI bezeichnet:

 das International Film Festival of India
 das Internationale Film Festival Innsbruck

IFFI